Delicious Vinyl — американский лейбл звукозаписи, принадлежащий Universal Music Group, входит в состав Interscope Records. Расположен в Лос-Анджелесе.

Список исполнителей 
 Born Jamericans
 Brand New Heavies
 Bucwheed
 Def Jef
 Fatlip
 The Pharcyde
 Jesse Jaymes
 Tone Loc
 Masta Ace
 Young MC
 Mr Vegas
 Mellow Man Ace
 The Wascals
 Machel Montano

Ссылки 
 Delicious Vinyl Официальный сайт
 

Лейблы звукозаписи США